Приведён список ныне живущих учёных, являвшихся действительными членами (академиками) Российской академии медицинских наук (РАМН) на момент прекращения существования данной академии в 2013 году.

Всего в списке 141 учёный, среди них 7 женщин.

В 2013 году, в результате реформы, РАМН влилась в Российскую академию наук (РАН), превратившись в её Отделение медицинских наук (ОМедН РАН), а все академики РАМН получили право на статус действительных членов РАН по этому Отделению. Однако, некоторые предпочли числиться по другим Отделениям РАН (указано в списке), куда ещё до 2013 года были избраны академиками помимо избрания академиками РАМН. Выборы 2016 года (и последующие: 2019 года и далее) проводились (будут проводиться) уже непосредственно в РАН.

Список академиков

Учёные степени

См. также 
 Действительные члены РАН
 Российская академия медицинских наук
 Члены-корреспонденты РАМН
 Академики АМН СССР
 Список действительных членов АМН СССР и РАМН

Примечания

Ссылки 
 Действительные члены (РФ) на сайте РАМН
 Действительные члены (СНГ) на сайте РАМН
 Состав действительных членов Российской академии наук на сайте РАН (актуальный список)

РАМН